Кубок Іспанії з футболу 2004–2005 — 103-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вдруге здобув Реал Бетіс.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/9 вересня 2004

|}

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 листопада 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2004

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2004

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/19 січня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/3 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/2 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 січня/2 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 лютого 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 квітня/12 травня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 квітня/11 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2004–2005
Іспанія
Іспанія
2004 в іспанському спорті
2005 в іспанському спорті